Anin steht für:
 Anin (Morąg), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Annenhof, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)
 Anin (Süd-Amanatun), Dorf im indonesischen Distrikt Süd-Amanatun in Westtimor
 Anin (Warschau), eine Siedlung im Warschauer Stadtbezirk Wawer

Anin ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Dankwa Anin (1928–1999), ghanaischer Politiker
 Roman Anin (* 1986), russisch-moldawischer Journalist